Nollpunkt kan syfta på:
 Nollpunkt – den sålda volym som ger ett nollresultat, se Nollpunktsanalys
 Nollpunkt – den punkt på marken där en explosion har skett, se Ground zero
 Absoluta Nollpunkten – temperatur. Se Absoluta nollpunkten